Le Channel VAS Championships 2017 est l'édition 2017 du Channel VAS Championships qui se déroule à Weybridge du 18 au 22 octobre 2017. 
Le tournoi est au format  PSA 100 avec 16 joueurs dont quatre qualifiés et une wild card, Charlie Lee. 

Le  mondial  Mohamed El Shorbagy l'emporte face au récent vainqueur de l'US Open Ali Farag

Dotation et points 
En 2017, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Channel VAS Championships
 Saison 2017-2018 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Channel VAS Championships
Sport en Angleterre en 2017
Sport en octobre 2017
Squash en 2017